Чернышиха — название населённых пунктов в России:

 Чернышиха — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Чернышиха — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Чернышиха — село в Кстовском районе Нижегородской области.